Вевчани () — община в Северной Македонии. Расположена на западе страны. Население составляет 2 433 человека (2002 год).

Административный центр — село Вевчани.

Площадь территории общины 22,8 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 2419 чел. (99,4%);
 остальные — 14 чел. (0,6%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии